De absintdrinkster (Degas), een schilderij van Edgar Degas uit 1876
 De absintdrinkster (Picasso), een schilderij van Pablo Picasso uit 1901
 De absintdrinkster (Spilliaert), een schilderij van Léon Spilliaert uit 1907